HOB je zkratka, která může mít následující významy:

 HOB – název Keramických závodů Horní Bříza
 Helax - Ostrava se baví – politická strana

Zkratky